Raipur – città indiana, capitale dello stato del Chhattisgarh
 Raipur – suddivisione dello stato indiano dell'Uttarakhand
 Raipur – comune del Bangladesh
 Raipur Rani – suddivisione dello stato indiano dell'Haryana

 Distretto di Raipur – distretto del Chhattisgarh, in India
 Divisione di Raipur – divisione dello stato federato indiano del Chhattisgarh
 Arcidiocesi di Raipur – arcidiocesi cattolica dell'India